Симона Халеп је освојила титулу. У финалу је савладала Слоун Стивенс са 3:6, 6:4, 6:1.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Референце 

Отворено првенство Француске у тенису — жене појединачно
Отворено првенство Француске у тенису 2018.